Abu Kalidjar Imad al-Din, sultà buwàyhida
 Abu Kalidjar Garshasp I, emir kakúyida
 Abu Kalidjar Garshasp II, emir kakúyida